Е́йский лима́н — залив на северо-востоке Азовского моря, самый большой лиман на Северном Кавказе (площадь около 244 км²). Представляет собой отгороженное от моря Ейской и Глафировской песчаными косами устье реки Ея. Отделён от Таганрогского залива нешироким проходом. Хорошо защищён от ветров.  Там же есть город Ейск, с Ейским морским портом — из него, в частности, в период навигации осуществляются пассажирские перевозки на остров Ейская коса.

У впадения реки Еи в Ейский лиман начиналась северо-восточная граница Кавказского края Российской империи.

Примечания

Литература 
 
 

Заливы Азовского моря
Ейский район
Лиманы Краснодарского края
Заливы Краснодарского края